Falkenhain ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Falkenhain (Altenberg), Ortsteil der Stadt Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Falkenhain (Drahnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Drahnsdorf, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Falkenhain (Falkensee), Ortsteil der Stadt Falkensee, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Falkenhain (Lossatal), Ortsteil der Gemeinde Lossatal, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Falkenhain (Meuselwitz), Ortsteil der Stadt Meuselwitz, Altenburger Land, Thüringen
 Falkenhain (Mittweida), Ortsteil der Stadt Mittweida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Falkenhain (Müglitztal), Ortsteil der Gemeinde Müglitztal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

in Polen
 Dobrochowo (ehemals Falkenhain im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Wałcz
 Jatrzebce (ehemals Falkenhain im Landkreis Neumarkt, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kuźniki (ehemals Falkenhain im Landkreis Schildberg, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Ostrzeszów
 Sokołówka (Polanica-Zdrój) (ehemals Falkenhain im Landkreis Glatz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Sokołowiec (ehemals Falkenhain im Landkreis Goldberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Świerzawa

Weiteres:
 Rita von Falkenhain, DDR-TV-Serie (1989)

Siehe auch:
 Falckenheiner
 Falkenhayn